Raymond Leininger
 Leininger-Gymnasium
 Leininger Land

Voir aussi 
 Linange

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien